Подільський узвіз (Київ)
 Подільський узвіз (Полтава)